Bercu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bercu (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Bercu (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Bercu Nou, Dorf im Kreis Satu Mare

Bercu ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Bercu (* 1990), rumänische Pianistin
 Michaela Bercu (* 1967), israelisches Model